Ива́н Григорьевич  Бо́йко:
 Бойко, Иван Григорьевич (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Бойко, Иван Григорьевич (род. 1956) — украинский политик, народный депутат 1-го созыва.